Fabinho est un surnom associé au prénom « Fábio » en portugais. Il désigne notamment :

 Fabinho (né en 1974), Fabio Augusto Justino, footballeur brésilien ;
 Fabinho (né en 1976), Fábio de Jesus, footballeur brésilien ;
 Fabinho (né en 1977), Fábio Pereira de Azevedo, footballeur brésilo-togolais ;
 Fabinho (né en 1980), Fábio Alves Félix, footballeur brésilien ;
 Fabinho-Vargela (né en 1985), Fábio Alves Macedo, footballeur brésilien ;
 Fabinho (né en 1990), Fabio Rodrigues da Silva, footballeur brésilien ;
 Fabinho (né en 1993), Fábio Henrique Tavares, footballeur brésilien ;
 Fabinho (né en 2002), Fábio Silva de Freitas, footballeur brésilien.